- река в Непале
 Хонгу (упрощённое название от «Кумано хонгу тайся»; ранее называлось также «Кумано-ни-масу-дзиндзя») — синтоистское святилище в горах недалеко от городов Сингу и Танабе.